Шапчицы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шапчицы — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.
 Шапчицы — агрогородок в Стародорожском районе Минской области.
 Шапчицы — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.